Kolor – synonim barwy
 kolor – oznaczenia w grze w karty
 kolor – właściwość kwarków (patrz chromodynamika kwantowa)
 Kolor – miejscowość w Indonezji, w prowincji Jawa Wschodnia
 Kolor – czerwona odmiana winorośli
 Kolor – zespół disco polo
 Kolor – album zespołu Róże Europy
 Radio Kolor – rozgłośnia radiowa z siedzibą w Warszawie
 Kolory – tomik z piosenkami Agnieszki Osieckiej wydany w 1963 r.

Zobacz też 
 lista kolorów w języku polskim
 Teoria koloru
 color
 Colors
 Colours